Knie (installatietechniek)
 Kniestuk (harnas), onderdeel van een harnas
 Kniestuk (schilderij)